Por Beaverton pode estar à procura de:
Beaverton (Alabama)
Beaverton (Michigan)
Beaverton (Oregon)
Beaverton (Ontário)

Ver também
Beavertown
Beaverville

Desambiguação